Slovo Apus má více významů:
 souhvězdí Rajky
 Apus (rod) – rod rorýsů
 Apus – synonymní název rodu listonoh (Lepidurus)